Beke László (1881–1950) növénynemesítő, mezőgazdasági szaktanár
 Beke László (1905–1978) állatorvos
 Beke László (1944–2022) művészettörténész